kwas 2-merkaptopropionowy, CH3CH(SH)COOH
kwas 3-merkaptopropionowy, HSCH2CH2COOH